Grupno prvenstvo Općinskog nogometnog saveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. To je bila liga sedmog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1985./86. Prvaci grupa bi se plasirali u Općinsku nogometnu ligu Vinkovci.

Tablice

Bilješke 
NK Bosut Apševci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Sremac Ilača kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Bratstvo Podgrađe kažnjeno oduzimanjem 4 boda

Unutrašnje povznice 
 Općinska liga Vinkovci 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1697
 Vinkovački list #1700
  

1985-86 grupno
Vinkovci-grupno